Cena życia – amerykański film z 2001 roku,
 Cena życia – polski film z 2004 roku,
 Cena życia – australijski serial,
 Cena życia – odcinek serialu Ekipa

Zobacz też:
 Cena życia i śmierci – polski film z 1968 roku